Michael James Fitzgerald (Tokoroa, 17 de setembro de 1988) é um futebolista profissional neo-zelandês que atua como defensor.

Carreira 
Michael Fitzgerald começou a carreira no Albirex Niigata.

Títulos
 Kawasaki Frontale
 Campeonato Japonês: 2017, 2018

Futebolistas da Nova Zelândia
Futebolistas do Albirex Niigata
Futebolistas do V-Varen Nagasaki
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Jogadores da Seleção Neozelandesa de Futebol